Prärie kan syfta på:

Prärie – grässlätter i Nordamerika.
Prärie (bokserie) – westernböcker utgiven av Wennerbergs förlag på 1960-talet
Prärie (film) –  en amerikansk western från 1947
Prärie (TV-serie) – en amerikansk western-serie från 1960-talet